Nixon kan syfta på:

Personer

Efternamn

Alfabetiskt sorterade
 Agnes Nixon (född 1927), amerikansk såpoperaskapare
 Amy Nixon (född 1977), kanadensisk curlingspelare
 Cynthia Nixon (född 1966), amerikansk skådespelare
 Edgar Nixon (1899–1987), amerikansk medborgarrättskämpe
 George S. Nixon (1860–1912), amerikansk politiker, senator för Nevada
 Greg Nixon (född 1981), amerikansk sprinter
 Jay Nixon (född 1956), amerikansk politiker, guvernör i Missouri
 Joanna Stone-Nixon (född 1972), australisk spjutkastare
 Kimberley Nixon (född 1985), walesisk skådespelare
 Marian Nixon (1904–1983), amerikansk skådespelare
 Marni Nixon (1930–2016), amerikansk operasopran och musikalsångare
 Nils Nixon (1912–1998), svensk konstnär 
 Pat Nixon (1912–1993), amerikansk presidenthustru
 Richard Nixon (1913–1994), amerikansk president

I kronologisk ordning
 George S. Nixon (1860–1912), amerikansk politiker, senator för Nevada
 Edgar Nixon (1899–1987), amerikansk medborgarrättskämpe
 Marian Nixon (1904–1983), amerikansk skådespelare
 Pat Nixon (1912–1993), amerikansk presidenthustru
 Nils Nixon (1912–1998), svensk konstnär 
 Richard Nixon (1913–1994), amerikansk president
 Agnes Nixon (född 1927), amerikansk såpoperaskapare
 Marni Nixon (1930–2016), amerikansk operasopran och musikalsångare
 Jay Nixon (född 1956), amerikansk politiker, guvernör i Missouri
 Joanna Stone-Nixon (född 1972), australisk spjutkastare
 Amy Nixon (född 1977), kanadensisk curlingspelare
 Greg Nixon (född 1981), amerikansk sprinter
 Kimberley Nixon (född 1985), walesisk skådespelare
 Cynthia Nixon (född 1966), amerikansk skådespelare

Förnamn 
 Nixon Kiprotich (född 1962) kenyansk medeldistanslöpare

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor